Родригу-ди-Фрейтас () — лагуна на территории города Рио-де-Жанейро.

Названа в честь Родригу ди Фрейтаса Карвалью, военного XVIII века. Среди жителей Рио лагуна известна просто как Лагоа (буквально — «озеро»). В 1920 году лагуна была соединена с океаном с помощью канала, проходящим между районами Ипанема и Леблон.

Родригу-ди-Фрейтас является олимпийским объектом 2016 года, где прошли соревнования по академической гребле и среди каноистов.

Галерея

Примечания 

Бассейн Атлантического океана в Южной Америке
Озёра Бразилии
География Рио-де-Жанейро
Лагуны
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 2016